Stephanopoulos oder Stefanopoulos ist der Familienname folgender Personen:
 George Stephanopoulos (* 1961), US-amerikanischer Journalist und Politikberater; Hauptmoderator der ABC News
 Konstantinos Stefanopoulos (1926–2016), griechischer Politiker; von 1995 bis 2005 Präsident von Griechenland
 Stephanos Stephanopoulos (1898–1982), griechischer Politiker und ehemaliger Ministerpräsident